En Pologne, Góra peut désigner : :

 Góra, ville de la voïvodie de Basse-Silésie
 Góra, gmina ayant son siège dans cette ville

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Góra, village du powiat d'Inowrocław
 Góra, village du powiat de Mogilno

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Góra, village du powiat de Jarocin
 Góra, village du powiat de Międzychód
 Góra, village du powiat de Śrem
 Góra, village de la gmina de Pobiedziska
 Góra, village de la gmina de Tarnowo Podgórne

 dans la voïvodie de Łódź :
 Góra, village du powiat de Brzeziny
 Góra, village du powiat de Sieradz

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Góra, village du powiat de Legionowo
 Góra, village du powiat de Płock

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Góra, village du powiat de Mońki
 Góra, village du powiat de Suwałki

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Góra, village du powiat de Kościerzyna
 Góra, village du powiat de Wejherowo

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Góra, village du powiat de Busko
 Góra, village du powiat de Staszów

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Góra, village du powiat de Kętrzyn
 Góra, village du powiat de Pisz

 dans d'autres voïvodies :
 Góra, village de la voïvodie de Lublin
 Góra, village de la voïvodie d'Opole
 Góra, village de la voïvodie de Silésie